Regno Unito
Denton – parrocchia civile del Durham
Denton – cittadina della Greater Manchester
Denton – località del distretto di Dover, Kent
Denton – parrocchia civile del Lincolnshire
Denton – distretto di Newcastle upon Tyne
Denton – parrocchia civile del Norfolk
Denton – parrocchia civile del North Yorkshire
Denton – parrocchia civile del Northamptonshire
 Stati Uniti d'America
Denton – città della Contea di Davidson, Carolina del Nord
Denton – città della Contea di Jeff Davis, Georgia
Denton – città della Contea di Doniphan, Kansas
Denton – capoluogo della Contea di Caroline, Maryland
Denton – township della Contea di Roscommon, Michigan
Denton – città della Contea di Fergus, Montana
Denton – villaggio della Contea di Lancaster, Nebraska
Denton – capoluogo della Contea di Denton, Texas

Persone
Crahan Denton – attore statunitense
David Denton – rugbista a 15 scozzese
James Denton – attore statunitense
Michael Denton – biochimico australiano
Nick Denton – imprenditore, giornalista e blogger britannico
Randy Denton – cestista statunitense
Steve Denton – tennista statunitense
Sandra Jacqueline Denton – nome di battesimo di Pepa, rapper statunitense